Welterbezentrum bezeichnet:

den Sitz des Welterbekomitees der UNESCO in Paris
die Repräsentanz einer einzelnen Welterbestätte (beispielsweise jene im ehemaligen Weltkulturerbe Dresdner Elbtal)